

Musica 
Haze  – singolo dei Korn del 2008

Persone 
Allie Haze  – attrice pornografica statunitense
Daizee Haze  – wrestler statunitense
Jeanne Haze  – religiosa belga
Jenna Haze  – attrice pornografica e regista statunitense

Videogiochi 
Haze  – videogioco del 2008

Altro 
Haze  – varietà di cannabis

Pagine correlate 
Purple Haze (disambigua)